Friedhof Darmstadt steht für:

 Alter Friedhof (Darmstadt)
 Jüdischer Friedhof (Darmstadt)
 Friedhof Griesheim (Darmstadt-Dieburg)